Carlier ist der Familienname folgender Personen:

 Arille Carlier (1887–1963), belgischer Politiker und Lexikograf
 Bart Carlier (1929–2017), niederländischer Fußballspieler
 Pierre Carlier (1799–1858), französischer Politiker und Polizeibeamter